The English Patient (roman), roman uit 1992 van Michael Ondaatje
 The English Patient (film), film uit 1996 naar het gelijknamige boek